Old Fort ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Old Fort (North Carolina), Stadt in North Carolina, Vereinigte Staaten 
 Old Fort (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Seneca County, Ohio, Vereinigte Staaten
 Old Fort Point im Jasper-Nationalpark, Kanada
 Old Fort Island, Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Old Fort House